Mercantile Credit Classic 1987 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил со 2 по 11 января 1987 года в Блэкпуле, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Джимми Уайта, со счётом 13:12.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Джимми Уайт 5:4 Стив Ньюбери  
 Малкольм Брэдли 5:1 Дэвид Тейлор  
 Стив Даггэн 5:3 Нил Фудс  
 Билл Вербенюк 5:1 Джек Маклафлин  
 Терри Гриффитс 5:1 Джо О'Бои  
 Дэйв Мартин 5:4 Джефф Фудс  
 Джон Спенсер 5:3 Вилли Торн  
 Джон Кэмпбелл 5:2 Пэдди Браун  
 Уэйн Джонс 5:2 Деннис Тейлор  
 Тони Кирни 5:0 Мёрдо Маклауд  
 Лес Додд 5:4 Дуг Маунтджой  
 Клифф Уилсон 5:4 Иан Уильямсон  
 Кирк Стивенс 5:3 Боб Шаперон  
 Барри Уэст 5:4 Фрэнк Йоник  
 Клифф Торбурн 2:0 Грэм Крипси  
 Дин Рейнолдс 5:4 Уоррен Кинг 

 Стив Дэвис 5:0 Грег Дженкинс  
 Джон Вирго 5:3 Марк Беннетт  
 Тони Мео 5:4 Джон Ри  
 Стив Лонгуорт 5:3 Терри Мёрфи?  
 Рекс Уильямс 5:2 Марио Морра  
 Эдди Чарльтон 5:0 Мик Фишер  
 Алекс Хиггинс 5:2 Колин Роско  
 Джон Пэррот 5:2 Тони Джонс  
 Дэнни Фаулер 5:4 Тони Ноулз  
 Майк Халлетт 5:3 Берни Миккельсен  
 Стивен Хендри 5:3 Рэй Риардон  
 Джон Райт 5:4 Юджин Хьюз  
 Сильвиньо Франсиско 5:4 Джимми ван Ренсбург  
 Боб Харрис 5:3 Джим Вич  
 Джо Джонсон 5:0 Эдди Синклэр  
 Питер Франсиско 5''':3 Марсель Говро

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1987 год в снукере